Dunlop Orange Bowl International Tennis Championships, или Orange Bowl, — детский и юношеский теннисный турнир категории А, проводимый ежегодно в декабре во Флориде, США, на кортах с грунтовым или твёрдым покрытием. Турнир 2011 года прошёл в Плантейшне с 5 по 11 декабря (старшие возрастные категории) и в Корал Гейблз с 12 по 18 декабря (младшие возрастные категории).

История 
Турнир был основан в 1947 году Эдди Герром из Майами-Бич. Когда его дочь Сьюзен начала участвовать в юниорских теннисных турнирах, Герр обнаружил, что таких турниров проводится мало. В результате он организовал первый турнир Orange Bowl на открытых грунтовых кортах в городском парке, где турнир традиционно проводился более полувека. 13-летняя Сьюзен выиграла первый турнир в парном разряде вместе с Джоан Джонсон, которая выиграла и одиночный турнир. В турнире среди юношей первенствовал Лью Макмастерс.

В 1948 году Мелита Рамирес из Мексики выиграла турнир среди девушек, но следующим победителем не из США стал только в 1956 году бразилец Карлос Фернандес. Начиная с этого момента, в списке победителей турнира начинают фигурировать представители всех ведущих теннисных наций; на сегодняшний день его выигрывали участники из более чем двадцати стран.

Уже в 1948 году помимо соревнований в возрастной категории до 18 лет проводились и соревнования в категории до 13 лет (среди мальчиков; аналогичный турнир среди девочек стартовал в 1951 году). Теннисный турнир стал частью большого спортивного фестиваля, проводившегося в пригороде Майами Корал Гейблз. Впоследствии в программу фестиваля были включены также соревнования по гольфу (с 1964 года), футболу (с 1972 года), борьбе, гимнастике, лёгкой атлетике, хоккею, баскетболу и шахматам, равно как и по ряду дисциплин, не связанных с традиционным спортом, таким, как фотография и литературное творчество.

В 1962 году вместо возрастной группы до 13 лет были введены категории до 12, 14 и 16 лет (первые две в настоящее время известны как Junior Orange Bowl). Со временем от основного турнира отделились несколько юниорских соревнований, наиболее заметное из которых — Eddie Herr International Junior Championships, проводимый за неделю до Orange Bowl.

В качестве символического приза победители турнира награждаются миской апельсинов (таков один из возможных переводов на русский язык названия турнира).

За время проведения турниров Orange Bowl их победителями становились будущие первые ракетки мира Крис Эверт, Бьорн Борг, Джон Макинрой, Иван Лендл, Матс Виландер, Стефан Эдберг, Наталья Зверева, Джим Курье, Якко Элтинг, Жюстин Энен, Роджер Федерер, Энди Роддик, Каролина Возняцки и будущие олимпийские чемпионы Мэри-Джо Фернандес, Николас Массу и Елена Дементьева. Среди финалистов турнира — будущие первые ракетки мира Джимми Коннорс, Борис Беккер, Эмилио Санчес, Андре Агасси, Моника Селеш, Марат Сафин, Густаво Куэртен, Амели Моресмо и олимпийский чемпион Фернандо Гонсалес. Первым советским участником, игравшим в финале турнира, стал в 1986 году Андрей Черкасов (в категории до 16 лет), а первой советской победительницей турнира стала год спустя Наталья Зверева (в категории до 18 лет).

Список победителей

Примечания

Ссылки 
 
 Страница турнира Orange Bowl U18 на сайте ITF
 Страница теннисного турнира на сайте спортивного фестиваля Junior Orange Bowl
 Dunlop Orange Bowl на портале Juniortennis.com
 Junior Orange Bowl на портале Juniortennis.com
 Список чемпионов Orange Bowl в одиночном разряде среди девушек на сайте теннисной ассоциации США
 Список чемпионов Orange Bowl в одиночном разряде среди юношей на сайте теннисной ассоциации США
 Список победителей Junior Orange Bowl в возрастных категориях до 14 и 12 лет
 Архивы результатов юниорских турниров на сайте College and Junior Tennis

США
Флорида
Спортивные соревнования во Флориде